Big Trout Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Trout Lake (Chippewa County, Michigan)
 Big Trout Lake (Marquette County, Michigan)
 Big Trout Lake (Presque Isle County, Michigan)
 Big Trout Lake (Minnesota)

in Kanada:
 Big Trout Lake (Ontario), See im Kenora District, Ontario

Big Trout Lake  steht für:
 Big Trout Lake First Nation, First Nation in Ontario, Kanada, siehe Kitchenuhmaykoosib Inninuwug